Astuzia per astuzia (Patrick Butler for the Defense) – romanzo di John Dickson Carr del 1947
 Astuzia per astuzia – miniserie televisiva del 1979 diretta da Mario Caiano